Ardabur peut désigner : 
 Ardaburius ou Ardabur, général romain sous le règne de Théodose II, d'origine alaine, consul en 427 ;
 Ardabur Iunior (? - 471) est un général byzantin, d'origine alaine, fils d'Aspar.